Leroy kan syfta på:

 André Leroy (1801–1875), en fransk pomolog

Geografi

Kanada 

 Leroy, Saskatchewan, ort,

USA 

 Leroy, Alabama, ort, Washington County, 
 Leroy, Texas, ort, McLennan County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar